Partito della Sinistra Democratica (Strana demokratickej ľavice) – partito politico slovacco
 Partito della Sinistra Democratica (Demokratik Sol Parti) – partito politico turco